Руслан Магометович Гагиев (, род. 12 октября 1976 год; Малгобек, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, Председатель Правительства Республики Ингушетия (с 18 ноября 2016 года по 9 сентября 2018 года).

Биография 
Родился в городе Малгобек. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая в 2003 году по специальности «юрист». Имеет звание «Заслуженный юрист Ингушетии».

В марте 2008 года избран депутатом Народного Собрания Республики Ингушетия. В декабре 2011 года повторно избран депутатом Народного Собрания Республики Ингушетия. Занимал должности заместителя Председателя Народного Собрания, главы комитета по конституционному и избирательному законодательству, законности, правопорядку и безопасности.

Возглавил Правительство Республики Ингушетия 18 ноября 2016 года, после того, как кабинет Абубакара Мальсагова был отправлен в отставку главой Ингушетии Юнусом-беком Евкуровым. 9 сентября 2018 года снят с должности в связи с отставкой Правительства республики.

Ссылки 
 
 Сайт Правительства Республики Ингушетия 
 Евкуров отправил в отставку правительство Ингушетии за неэффективную работу 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg

Председатели Правительства Ингушетии
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Заслуженные юристы Республики Ингушетия